Seventh Star — дванадцятий студійний альбом англійської групи Black Sabbath, який був випущений 28 січня 1986 року.

Композиції 
 In for the Kill — 3:48
 No Stranger to Love — 4:28
 Turn to Stone — 3:28
 Sphinx (The Guardian) — 1:12
 Seventh Star — 5:20
 Danger Zone — 4:23
 Heart Like a Wheel — 6:35
 Angry Heart — 3:06
 In Memory… — 2:35

Склад 
 Гленн Х'юз: вокал
 Тоні Айоммі: гітара
 Дейв Спитц: бас
 Ерік Сінгер: ударні

Джерела 
 Seventh Star  allmusic
 Seventh Star  last.fm

Альбоми Black Sabbath
Англомовні музичні альбоми